Бу́дзув ( — различные населённые пункты в Польше.

Населённые пункты 
 Будзув (Лодзинское воеводство) — село в Радомщанском повяте Лодзинского воеводства.
 Будзув (Малопольское воеводство) — село в Суском повяте Малопольского воеводства.
 Будзув (Нижнесилезское воеводство) — село в Зомбковицком повяте Нижнесилезского воеводства.
 Будзув (Опольское воеводство) — село в Олесненском повяте Опольского воеводства.